Dieser Artikel behandelt die afghanische Fußballnationalmannschaft bei der Südasienmeisterschaft 2009. Afghanistan nahm zum vierten Mal teil.

Kader 
Die Tabelle nennt alle Spieler, die im Kader für die Südasienmeisterschaft 2009 vom 4. Dezember bis zum 13. Dezember 2009 standen.

Spiele der afghanischen Mannschaft 

Das erste Spiel verlor Afghanistan mit 0:1 gegen Indien. Da es sich aber um eine U-23-Auswahl handelte, wird das Spiel weder von der FIFA noch von anderen Institutionen offiziell anerkannt. Auch die anderen Spiele gegen die Malediven (1:3) und Nepal (0:3) gingen verloren, sodass die Mannschaft bei der vierten Endrundenteilnahme zum vierten Mal in der Vorrunde ausschied.

Weblinks 
 Nationalmannschaft 2009 bei National Football Teams

Afghanistan 2009
Sudasienmeisterschaft 2009